Bedekovič oder Bedeković ist der Familienname folgender Personen:

 Kazimir Bedekovič (Kazimir Bedeković Komorski; 1727/1728–1781/1782), kroatischer Jesuit, Theologe, Kirchenhistoriker und Übersetzer 
 Koloman Bedeković (1818–1889), kroatischer Politiker, Ban von Kroatien und Slawonien, Minister für Kroatien-Slawonien-Dalmatien